Nebelhorn Trophy 2015 – drugie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2015/2016. Zawody rozgrywano od 24 do 26 września 2015 roku w hali Eissportzentrum Oberstdorf w Oberstdorfie.

Wśród solistów triumfował Kanadyjczyk Elladj Baldé, natomiast w rywalizacji solistek zwyciężyła jego rodaczka Kaetlyn Osmond. W parach sportowych wygrali Rosjanie Tetiana Wołosożar i Maksim Trańkow. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Amerykanie Madison Chock i Evan Bates.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2015
2015 w łyżwiarstwie figurowym
2015 w Niemczech